

Geografia 
 Canning – villaggio del Canada, situato nella provincia di Nuova Scozia

Persone 
 Brendan Canning (1969) – cantante e musicista canadese
 Charles Canning, I conte Canning (1812-1862) – politico e nobile britannico
 George Canning (1770-1827) – politico britannico
 George Canning (1889–...) – tiratore di fune britannico
 Martin Canning (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Patricia Canning Todd (1922-2015) – tennista statunitense
 Sara Canning (1987) – attrice canadese
 Stratford Canning, I visconte di Stratford de Redcliffe (1786-1880) – diplomatico e politico britannico
 Victor Canning (1911-1986) – scrittore inglese